Die Open Pays d’Aix CEPAC 2020 waren ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. September 2020 in Aix-en-Provence stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 114 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 113 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 111 kB)

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in Aix-en-Provence